

Cinema
 Laramie – film western statunitense del 1949 diretto da Ray Nazarro

Geografia
 Laramie – città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Albany
 Contea di Laramie – contea dello stato del Wyoming, negli Stati Uniti
 Laramie Mountains – una serie di picchi sul bordo orientale delle Montagne Rocciose del Wyoming e Colorado negli Stati Uniti
 fiume Laramie – affluente del fiume North Platte di circa 450 km di lunghezza che scorre negli stadi statunitensi del Colorado e Wyoming
 fiume North Laramie – affluente del fiume Laramie di 139 km di lunghezza che scorre nel sud-est dello Stato del Wyoming negli Stati Uniti

Televisione
 Laramie – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1959 al 1963

Altro
 Laramie – pistola revolver a singola azione costruito da Beretta Italia
 Laramie – marca di sigarette statunitensi prodotta dagli anni 30 fino agli anni 50